USS Colorado puede referirse a uno de los siguientes buques de la Armada de los Estados Unidos:

Nombrado en honor al río Colorado:
 , fue una fragata de hélice accionada mediante máquina de vapor, que participó en combate durante la Guerra de Secesión.

Nombrados en honor al estado de Colorado:
 , fue un crucero de la clase Pennsylvania que patrulló el océano Atlántico sur durante la Primera Guerra Mundial.
 , fue un acorazado, da nombre a la clase Colorado.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos